Појам Порт Луј може да се односи на:

 Порт Луј, главни град Маурицијуса
 Порт Луј (Морбијан)
 Порт Луј (Гваделуп)
 Порт Луис (Фокландска Острва)